Ehbauer ist der Name von:

 Michl Ehbauer (1899–1964), bairischer Mundartschriftsteller
 Michael Ehbauer (1949–2011), deutscher Arzt und Mundartschriftsteller, Sohn von Michl Ehbauer